Noble Township (comté de Cass, Iowa)
Noble Township (Illinois)
Noble Township (Missouri)